Die Football League Second Division 1960/61 war die 58. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1960 und endete am 3. Mai 1961.

Zweitligameister wurde Ipswich Town und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1961/62 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Newcastle United und Preston North End die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Portsmouth und Lincoln City Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1961/62 der Third-Division-Gewinner FC Bury und der Drittligavizemeister FC Walsall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1960-61 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1960/61
1960